CDU est un sigle qui peut désigner :

un parti ou une coalition politique
 Coalition démocratique unitaire, une coalition politique de gauche au Portugal ;
 Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (), un parti politique allemand conservateur ;
 Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (), un autre parti du même nom créé en 1945 en République démocratique allemande ;
 Chrétiens démocrates unis (CDU), parti politique italien de centre droit ayant existé de 1995 à 2002.

Autre
 Classification décimale universelle, un système de classification de bibliothèque.

CDU est un code qui peut désigner :
 .